Летур ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Население — 1 076 человек (на 2010 год). Расстояние — 136 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio de la comarca de la Sierra del Segura Albaceteña

Муниципалитеты Альбасете